Lovedu peut désigner :
les Lovedu, un peuple d'Afrique australe
le lovedu, un dialecte du sotho du Nord, une langue bantoue